Desa Soka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Soka (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 110,74), Jawa Tengah, 
 Desa Soka (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 109,73), Jawa Tengah, 
 Desa Soka (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 109,91), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar